Il campionato mondiale Superbike 2011 è la ventiquattresima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il titolo piloti è stato vinto al penultimo evento della stagione da Carlos Checa con la Ducati 1098R del team Althea Racing, che ha ottenuto 15 successi su 26 gare in programma e ha staccato di 110 punti l'avversario più vicino in classifica, Marco Melandri sulla Yamaha YZF-R1 del team Yamaha World Superbike, pilota alla stagione d'esordio nella categoria. Più lontani, a 202 punti di ritardo, Max Biaggi della Aprilia e Eugene Laverty, compagno di squadra di Melandri. Con questo successo iridato Checa è diventato il primo pilota spagnolo a vincere il mondiale Superbike.

Il campionato costruttori è stato vinto dalla Ducati; per la casa italiana si è trattato del diciassettesimo titolo iridato in questa categoria.

Piloti partecipanti
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti
Fonte:

Sistema di punteggio

Costruttori
Fonte:

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni